Příjmení Wierer může nést:

 Alois Wierer (1878–1945), německý malíř a grafik
 Dorothea Wierer (* 1990), italská biatlonistka
 Rudolf Wierer (1907–1986), český profesor církevního práva